Airspeed steht für:

 Airspeed, ein britischer Flugzeughersteller
 Airspeed – Rettung in letzter Sekunde, ein US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1998
 in der Fliegersprache die Fluggeschwindigkeit eines Flugzeugs relativ zur umgebenden Luft